Ел Пењон има више значења:

 Ел Пењон (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пењон (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пењон (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пењон, Агва Дулсе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пењон (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пењон (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пењон, Сан Исидро дел Пењон (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пењон (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пењон (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пењон, Гранха Авикола (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пењон (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пењон (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пењон (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пењон (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пењон (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пењон (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пењон (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пењон (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пењон (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пењон, Сан Висенте ел Пењон (Авеветитла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пењон (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пењон, Данијел Чавез (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пењон (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пењон (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пењон (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пењон (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пењон (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пењон (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пењон (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пењон (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пењон, Палмира (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пењон (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пењон (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пењон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пењон (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пењон (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пењон (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику